

Види још 
 Највећа језера у Пољској